nosorożec – rodzaj dużych ssaków z rzędu parzystokopytnych
 Nosorożec – sztuka teatralna Eugèna Ionesco.
 Nosorożec – film Ołeha Sencowa.
 Nosorożec – skała w Ryczowie na Wyżynie Częstochowskiej